El Armadillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Armadillo, Michoacán de Ocampo, ort, Puruándiro, 
 El Armadillo (östra Tempoal kommun), ort, 
 El Armadillo (västra Tempoal kommun), ort, 
 El Armadillo, San Miguel Quetzaltepec, ort, 
 El Armadillo, Santos Reyes Nopala, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar